«Над полюсами» — третій студійний альбом українського рок-гурту «Антитіла», виданий 2013 року лейблом Comp Music.

Музиканти 
 Тарас Тополя — вокал
 Сергій Вусик — клавіші
 Віктор Раєвський — бас-гітара
 Денис Швець — ударні
 Микита Чухрієнко — гітара

Композиції 
 Метро (3:44)
 Generation F (3:35)
 Ім'я не моє (4:00)
 Над полюсами (3:56)
 Олена (3:44)
 Засинай мене (4:10)
 Хурма (3:32)
 Незалежний (3:42)
 Тебе моя невеста (3:29)
 Племя (3:38)
 Полинезийская зима (feat. Табула Раса) (3:01)
 Як ангели (3:56)
 І всю ніч (3:37)
 Новини на завтра (3:33)
 Їдем їдем (3:27)

Посилання 
 Альбом «Над полюсами»  на офіційному сайті гурту Антитіла.

Альбоми гурту Антитіла
Рок-альбоми